Чемпионат Кипра сезона 2009/2010 — 72-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Первый раунд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Второй раунд

Плей-офф за чемпионство

Результаты матчей

Плей-офф за 5—8 места

Результаты матчей

Плей-офф за выбывание

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Кипра по футболу 2009/2010 (RSSSF)

2009/2010
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 2009 году
Спорт на Кипре в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010